Нокнакилла (, от  — церковный холм) — мегалитический комплекс (Grid Ref: W297843), который находится между Макрумом и Милстритом в графстве Корк, Ирландия. Расположен среди торфяников на северо-западе верхних склонов гор Мушрабег, и, как считается, был построен 3500 лет назад. Район богат археологическими находками, в том числе — фортами и подземными сооружениями. Комплекс наиболее известен своим фаллическим, в наши дни наклонённым, каменным порталом. Учитывая связь камней с восходом и заходом солнца, предполагается, что они использовались ранними земледельцами как календари.

Основной комплекс включает в каменный круг, радиальную пирамиду и два заостренных камня (один из которых упал), выровненных с северо-северо-востока на юго-юго-запад. Каменный круг состоит из пяти камней от 1,3 до 1,5 метров высотой, два из которых упали где-то в последние 50 лет.

Примечания

Литература 
 Denis Power (1997). Archaeological inventory of County Cork, Volume 3: Mid Cork, 9467 ColorBooks. ISBN 0-7076-4933-1

Мегалиты Ирландии
Национальные памятники в графстве Корк
Археологические объекты графства Корк